Por fuerza de arrastre puede referirse a:

En dinámica de fluidos, el arrastre o fricción de fluido es la fricción entre un objeto sólido, Arrastre (física).
En hidráulica se refiere específicamente a la fuerza tractiva ejercida sobre el fondo de un canal.